Равич-Щербо:

 Равич-Щербо, Владимир Антонович (1890—1955) — советский фтизиатр.
 Равич-Щербо, Инна Владимировна (1928—2004) — советский психолог,  дочь В. А. Равича-Щербо.
 Равич-Щербо, Михаил Иосифович  (1896—1986) — советский биохимик, фармаколог, виолончелист.